Кілпатрик () — ірландське та шотландське прізвище.

Відомі носії 

 Вільям Герд Кілпатрик (1871—1965) — американський педагог.
 Гелен Кілпатрик (. 1958) — губернатор  Кайманових островів (з 2013).
 Джадсон Кілпатрик (1836—1881) — американський кавалерійський офіцер.
  (. 1970) — американський політик (у 2002—2008 роках — мер Детройт​​у).
 Ненсі Кілпатрик (. 1946) — канадська письменниця.
 Патрик Кілпатрик (. 1949) — американський актор.
 Шон Кілпатрик (. 1990) — американський баскетболіст.